Batalla de Carabobo puede estar haciendo referencia a:

 Batalla de Carabobo (1814), primera batalla de Carabobo. 
 Batalla de Carabobo (1821), segunda batalla de Carabobo.